Desa Manggis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 
 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,61), 
 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 109,85), 
 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 109,05), 
 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 109,80), 
 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 112,19), 
 Desa Manggis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 112,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar